Val-d'Oise
 Val-d'Or
 Val-d'Ornain
 Val della Torre

Desambiguações de topônimos